Louda peut désigner :

Toponyme 
 Louda, la localité située dans le département de Boussouma (de la province du Sanmatenga) au Burkina Faso
 Louda-Peulh, la localité située dans le département de Boussouma (de la province du Sanmatenga) au Burkina Faso
 Louda-Peulh, la localité située dans le département de Zéguédéguin au Burkina Faso

Patronyme 
 Jiří Louda (1920-2015), un bibliothécaire, héraldiste et peintre tchèque

Homonymie de toponyme